Aeshma Daeva segundo a mitologia persa, é um anjo, "o anjo que brilha", no entanto também pode ser uma referência ao demônio na mesma mitologia. Aesma Daeva é um dos demonio dos Daevas, o demônio da ira, da luxúria e da raiva.

É uma personificação da violência, do conflito e da guerra. Juntamente com o demónio da Morte, Asto Vidatu, procuram as almas dos falecidos quando estes sobem aos céus.

O espírito maligno Judaico Asmodeus é uma derivação deste. O seu eterno oponente é Sraosa. 

Esta e uma fonte de conhecimento esoterico, não existe comprovação em livros tradicionais da mitologias Persas, de que Aesma Daeva e um Deus existente. E muito menos com relação a Asmodeus que e um Demonio ou genio do Judaismo. 

Asmodeus (em grego: Asmaidos, em latim: Asmodaeus, Asmodäus, em hebraico: אשמדאי‎ Aschmedai (Talmud) é um demônio da mitologia do Judaísmo (Livro de Tobias 3,8,17)

Ligações externas 
Encyclopedia Mythica.

Mitologia persa